Sobolew peut faire référence à :

Toponymie

 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Sobolew, un village

 dans la voïvodie de Lublin
 Sobolew, un village dans le powiat de Lubartów

 dans la voïvodie de Mazovie
 Sobolew, un village dans le  powiat de Garwolin
 Sobolew, une gmina (commune) rurale dans le powiat de Garwolin

Voir aussi 

, plusieurs localités de Russie

Homonymie de toponyme